Jorăști se poate referi la:
 Jorăști, Galați
 Jorăști, Vrancea

Toponime românești